H31 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Star Ridge Observatory, di Weimar